Há vários rios chamados Clearwater:

 No Canadá:
Rio Clearwater (Alberta), em Alberta;
Rio Clearwater (Colúmbia Britânica), afluente do rio Thompson na Colúmbia Britânica;
Rio Clearwater (Saskatchewan), em Saskatchewan e Alberta;
Rio Clearwater (Quebec), no norte do Quebec, conhecido ainda como «Rivière à l'Eau Claire», em francês;
Rio Clearwater foi o nome original dado ao rio Chutine;

 Na Nova Zelândia:

Rio Clearwater (Nova Zelândia), na Ilha Sul da Nova Zelândia;

 Nos Estados Unidos:

Rio Clearwater (Idaho), no Idaho;
Rio Clearwater (Minnesota), afluente do rio Red Lake, Minnesota;
Rio Clearwater (Oregon), no Oregon;
Rio Clearwater (rio Queets), em Washington;
Rio Clearwater (rio White), na zona protegida «Clearwater Wilderness», em Washington;

Desambiguações de topônimos